Ереглі — назва кількох населених пунктів у Туреччині, що походить від  (і, відповідно, ). Зокрема:

 Ереглі, (, ) — місто в провінції Зонгулдак, на березі Чорного моря.
 Ереглі, (, ) — місто (і однойменний округ) в провінції Конья.
 Ереглі, (, ) — місто (і однойменний округ) в провінції Текірдаг, на березі Мармурового моря.
 Ереглі — містечко в окрузі Карамюрсель провінції Коджаелі, також на березі Мармурового моря.